Беррі Гіббс (;  28 вересня 1948, Ллойдмінстер) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Провів понад 800 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1967 року виступами за команду «Бостон Брюїнс».

1966 року був обраний на драфті НХЛ під 1-м загальним номером командою «Бостон Брюїнс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 14 років, захищав кольори команд «Бостон Брюїнс», «Міннесота Норт-Старс», «Атланта Флеймс», «Сент-Луїс Блюз» та «Лос-Анджелес Кінгс».

Загалом провів 832 матчі в НХЛ, включаючи 36 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Пам'ятний трофей Білла Гантера (ЗХЛ) — 1967.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Міннесота Норз-Старс»
Хокеїсти «Атланта Флеймс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Задрафтовані «Бостон Брюїнс»
Перші номери драфтів НХЛ